Gabashvili (en georgiano: გაბაშვილი) es un apellido georgiano y puede referirse a:
Teimuraz Gabashvili, jugador de tenis ruso.
Vasily Gabashvili, militar georgiano.